Opiliaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Opiliaceae ingår i ordningen sandelträdsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Opiliaceae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Opiliaceae